Hanomag Kurier hat folgende Bedeutungen:

 Hanomag Kurier (Kleinwagen), einen Kleinwagen der Hannoverschen Firma Hanomag aus dem Jahr 1934
 Hanomag Kurier (Transporter), einen Transporter der gleichen Firma aus dem Jahr 1958